Leptochilus bezeichnet folgende Gattungen:

 Leptochilus (Faltenwespe), eine Gattung aus der Familie der Faltenwespen (Vespidae)
 Leptochilus (Pflanzengattung), eine Gattung aus der Familie Tüpfelfarngewächse (Polypodiaceae)